Giovanni Polese – baritono italiano
 Nello Polese – politico e ingegnere italiano
 Renato Polese – fumettista italiano